Het ATP-toernooi van Montpellier 2021 (met de officiële naam Open Sud de France 2021) werd van 22 tot en met 28 februari 2021 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Sud de France Arena. Door de coronapandemie werd het toernooi 3 weken later dan normaal gespeeld.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2021